La Serra de Gaviots és una serra situada al municipi de Tortosa (Baix Ebre), amb una elevació màxima de 603,2 metres.

Particularitats 
La serra de Gaviots es troba entre la serra del Boix i la serra de Collredó; junt amb aquestes forma part del Massís de Cardó.

Hi ha un parc eòlic que s'estén damunt de la carena d'aquesta serra i de la veïna serra del Boix.

Referències

Enllaços externs 

 Cartografia
 Toponímia de la comarca del Baix Ebre 

Serres de Tortosa
Massís de Cardó